Didymopleella är ett släkte av svampar. Didymopleella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Didymopleella